3-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 9 по 13 июля 2003 года на стадионе Шербрукского университета в городе Шербрук (Канада). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1986 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 1128 атлетов из 158 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 36 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2003 года
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Канаде
Международные спортивные соревнования в Квебеке